Abbas Moghaddaszadeh (?–?) iráni nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés  
Játékvezetésből vizsgázva lakókörzetének Labdarúgó-szövetsége által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. Az Iráni Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) minősítésével lett az 1. Liga játékvezetője. Küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot is végzett.

Nemzetközi játékvezetés 
Az Iráni labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1975-től tartotta nyilván bírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának partbíróként segített. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 1978-ban búcsúzott. Válogatott mérkőzéseinek száma: 2.

A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései (1902–1929)

Források

Külső hivatkozások 

Iráni labdarúgó-játékvezetők
A 20. században született személyek